

Musica 
 War Child  – album dei Jethro Tull del 1974
 War Child  – singolo dei Blondie del 1982, dall'album The Hunter
 War Child  – traccia dell'album To the Faithful Departed dei The Cranberries del 1996

Altro 
 War Child  – organizzazione non governativa per l'assistenza all'infanzia in zone di guerra